Пальпигра́ды, или щупальцеходные () — маленький отряд беспозвоночных класса паукообразных, включающий два семейства и 7 родов, в которых описаны менее ста видов. В ископаемом состоянии известен с мелового периода (бирманский янтарь, около 99 млн лет назад).

Описание 
Длина тела — от 0,5 до 2 мм. Они имеют тонкую, бледную и сегментированную покровную систему, а также сегментированное тело, которое оканчивается состоящим из 15 сегментов хвостообразным жгутиком.

Экология и местообитание 
Распространены всеконтинентально, за исключением арктического и антарктического регионов. Для выживания им необходимо влажное место обитания. Они всегда прячутся от света, и поэтому их можно найти в земле под камнями и скалами, осевшими в землю.

Возможно, единственный отряд среди паукообразных, включающий исключительно чистых вегетарианцев

Систематика 
Около 80 видов, 7 родов.

Eukoeneniidae Petrunkevitch, 1955
 Allokoenenia Silvestri, 1913 (1 вид)
 Eukoenenia Boerner, 1901 (70 видов)
 = Koenenia Grassi & Calandruccio, 1885 nec Beushausen, 1884
 Koeneniodes Silvestri, 1913 (8 видов)
 Leptokoenenia Condé, 1965 (5 видов)
 †Electrokoenenia (1 вид, Electrokoenenia yaksha)
Prokoeneniidae Condé, 1996
 Prokoenenia Börner, 1901 (6 видов)
 Triadokoenenia Condé, 1991 (1 вид)
incertae sedis
 †Paleokoenenia Rowland & Sissom, 1980 (1 вид, †Paleokoenenia mordax Rowland & Sissom, 1980)

Примечания

Литература 
 Giribet, G. et al. 2014: The first phylogenetic analysis of Palpigradi (Arachnida) — the most enigmatic arthropod order. Invertebrate systematics, 28(4): 350—360. 
 Prendini, L. 2011: Order Palpigradi Thorell, 1888.  In: Zhang, Z.-Q. (ed.) 2011: Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa, 3148: 121. ISBN 978-1-86977-849-1 (paperback) ISBN 978-1-86977-850-7 (online edition)
 Rémy, 1950: Palpigrades de Madagascar. Mémoires de l’Institut Scientifique de Madagascar, vol. 4, p. 135—164.

Ссылки 
 image of a microwhip scorpion

Пальпиграды
Отряды хелицеровых